Adriaenssen est un patronyme porté notamment par :

 Alexandre Adriaenssen (1587-1661),  peintre baroque flamand ;
 Emanuel Adriaenssen (entre 1540 et 1555-1604), luthiste, maître de musique et compositeur brabançon des Pays-Bas espagnols ;
 Vincent Adriaenssen (1595-1675), peintre baroque flamand.